Такмичење у трчању на 800 метара у мушкој конкуренцији 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 5., 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранио je Алваро де Ариба из Шпаније

Земље учеснице 
Учествовало је 39 такмичара из 17 земаља.

  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)

  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)

  (3)
  (3)
  (3)
  (3)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 800 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (3. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У полуфинале пласирала су се по 3 првопласирана из 6 квалификационих група (КВ).,,

Почетак такмичења: група 1 у 19:55, група 2 у 20:02, група 3 у 20:09, група 4 у 20:16, група 5 у 20:23, група 6 у 20:30.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године. У финале пласирале су се по 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе(КВ).  ,

Почетак такмичења: група 1 у 19:25, група 2 у 19:33, група 2 у 19:42.

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 18:25.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 800 метара на Европском првенству у атлетици у дворани